Перфецкий () — украинская фамилия. Известные носители:

 Евген Перфецкий (1882—1936) — украинский скрипач и музыкальный педагог.
  (1884—1947) — украинский историк.
 Леонид Перфецкий (1901—1977) — украинский художник.
  (1880—1944) — украинский политик и общественный деятель.